Hero Factory (merk), een speelgoedmerk van LEGO.
 Hero Factory (Legoland), een robocoaster in Legoland Deutschland.
 Hero Factory (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op het speelgoedmerk van LEGO